En Pologne, Gumnisko peut faire référence à : 

 dans la voïvodie de Łódź
 Gumnisko, un village du powiat de Pajęczno,
 Gumnisko, un village du powiat de Wieruszów.